Траншея — польова фортифікаційна споруда.
 Траншея (гірництво) - гірнича виробка.